Сезон 1913 е третият сезон на футболен клуб ОЛЛС. Отборът играе в клас „Б“ на Московската футболна лига и завършва на второ място. През 1913 г. ОЛЛС изиграва първия си междуградски мач – това е контролата с Кръжока на спорта от Абрамовата фабрика от Павловски Посад.

Класиране

Мачове

Източници

Външни препратки 
 Информация на cska-games.ru

1913